Forza Motorsport 5 — видеоигра в жанре автосимулятор, разработанная Turn 10 Studios и изданная компанией Microsoft Studios. Является эксклюзивом для игровой консоли Xbox One. Это пятая часть серии игр Forza Motorsport. Это также одна из первых игр, выпущенных для консолей восьмого поколения. Релиз игры состоялся одновременно со стартом продаж Xbox One 22 ноября 2013 года во всём мире.

Игровой процесс

Рецензии и оценки

Примечания

Ссылки 
 

Forza Motorsport (серия игр)
Компьютерные игры, изданные Xbox Game Studios
Автосимуляторы
Игры для Xbox One
Игры только для Xbox One
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные в США